S64, S 64, S-64 steht für:
 S 64 (Kriegsmarine), ein Schnellboot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 S64 Bussard, ein Schnellboot der Deutschen Marine
 Sikorsky S-64, ein Transporthubschrauber

Abkürzung